

Toponymie

 Stasinów est un  village de la gmina de Tłuszcz dans le powiat de Wołomin de la voïvodie de Mazovie
 Stasinów est un  village de la gmina de Radzyń Podlaski dans le powiat de Radzyń Podlaski de la voïvodie de Lublin